«Легенда о Нараяме» (1958) — фильм Кэйсукэ Киноситы.
 «Легенда о Нараяме» (1983) — ремейк Сёхэя Имамуры.